Conjure One — канадский музыкальный проект.

История 

Conjure One был основан известным участником Front Line Assembly и Delerium  в 1997 году и ознаменовал начало сольной карьеры музыканта.

Первый альбом, одноимённый с названием проекта, вышел в сентябре 2002 года, сочетает электронную музыку в духе прежних работ Фалбера с влиянием ближневосточной музыки. В записи альбома приняли участие: Шинейд О’Коннор,  (The Tea Party), Мари Клер Д’Убальдо,  и другие. В России этот альбом также вышел под фэйковым названием Enigma "Sleep".

После возвращения Фалбера в Front Line Assembly и Delerium в 2005 году вышел в свет второй альбом Extraordinary Ways. Этот альбом имеет несколько более современное звучание, в том числе больше внимание уделяется гитарам и трип-хоп ритмам.

В ноябре 2010 года вышел третий альбом Exilarch.

В июне 2013 года в сети появился фейковый 4-й студийный альбом «Reasons to Disturb». «Under the Gun» — единственная песня, принадлежащая Conjure One, остальные треки были взяты из разных источников и выложены в сеть. Рис Фалбер на своём твиттере написал «Я не знаю что это, но это не мой новый альбом!»

26 сентября 2014 года в твиттере появилось сообщение о том, что новый альбом Conjure One готов и находится на стадии мастеринга. 

В начале 2015 года появился еще один фейковый альбом "Serac", в который добавлены некоторые новые песни группы. 

8 января 2015 Рис Фалбер объявил название 4-го альбома - "Holoscenic".  Альбом вышел 20 ноября 2015.

Дискография

Альбомы 
 Conjure One (Nettwerk, 2002)
 Extraordinary Ways (Nettwerk, 2005)
 Exilarch (Nettwerk, 2010)
 Holoscenic (Armada Music, 2015)
 Innovation Zero (Black Hole Recording, 2022)

Синглы 

 2002 - Sleep (Remixes) (Web Single)
 2002 - Tears From The Moon (US Promo)
 2003 - Center Of The Sun
 2003 - Sleep. Tears From The Moon
 2005 - Extraordinary Way
 2006 - Face The Music
 2010 - I Dream In Colour
 2011 - Like Ice
 2013 - Under The Gun
 2013 - Still Holding On
 2016 - Brave For Me (LTN Sunrise Remix)
 2016 - Ghost
 2016 - Serac
 2016 - The Garden
 2017 - Oceanic (Amine Maxwell Remix)

Примечания

Ссылки 
 Official site — официальный сайт 
 Twitter - аккаунт Conjure One в твиттере
 Official Nettwerk page — Conjure One на официальном сайте лейбла Nettwerk 
 [dancemusic.about.com/od/artistshomepages/a/RhysFulberInter.htm Rhys Fulber (Conjure One) Interview] — интервью с Рисом Фалбером 

Музыкальные коллективы в стиле эмбиент
Электронные музыкальные коллективы Канады
Музыкальные коллективы из Ванкувера
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1997 году